Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2004 года — 63-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2004
 Первая лига Латвии по футболу 2004
 Вторая лига Латвии по футболу 2004

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv

2004
Футбол в Латвии в 2004 году